Dit is een lijst van planetoïden 105301-105400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105301 - || 2000 QS55 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105302 - || 2000 QF57 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105303 - || 2000 QV57 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105304 - || 2000 QY58 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105305 - || 2000 QN60 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105306 - || 2000 QS60 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105307 - || 2000 QT60 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105308 - || 2000 QY63 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105309 - || 2000 QX65 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105310 - || 2000 QM67 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105311 - || 2000 QL70 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105312 - || 2000 QC71 || 30 augustus 2000 || Needville || J. Dellinger, C. Gustava
|-
| 105313 - || 2000 QV71 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105314 - || 2000 QC72 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105315 - || 2000 QY72 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105316 - || 2000 QN73 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105317 - || 2000 QU74 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105318 - || 2000 QB75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105319 - || 2000 QL75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105320 - || 2000 QP75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105321 - || 2000 QY75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105322 - || 2000 QD76 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105323 - || 2000 QQ78 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105324 - || 2000 QM81 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105325 - || 2000 QH82 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105326 - || 2000 QS82 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105327 - || 2000 QF83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105328 - || 2000 QS83 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105329 - || 2000 QA84 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105330 - || 2000 QG84 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105331 - || 2000 QK84 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105332 - || 2000 QR84 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105333 - || 2000 QH85 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105334 - || 2000 QQ85 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105335 - || 2000 QZ85 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105336 - || 2000 QC86 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105337 - || 2000 QR86 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105338 - || 2000 QD89 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105339 - || 2000 QL91 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105340 - || 2000 QC93 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105341 - || 2000 QY93 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105342 - || 2000 QE94 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105343 - || 2000 QJ94 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105344 - || 2000 QM94 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105345 - || 2000 QG95 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105346 - || 2000 QN96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105347 - || 2000 QB98 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105348 - || 2000 QH99 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105349 - || 2000 QC100 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105350 - || 2000 QN100 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105351 - || 2000 QV101 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105352 - || 2000 QB104 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105353 - || 2000 QN105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105354 - || 2000 QF107 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105355 - || 2000 QD108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105356 - || 2000 QF108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105357 - || 2000 QF109 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105358 - || 2000 QO110 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105359 - || 2000 QS110 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105360 - || 2000 QU110 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105361 - || 2000 QG112 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105362 - || 2000 QT112 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105363 - || 2000 QK115 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105364 - || 2000 QM116 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105365 - || 2000 QY117 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105366 - || 2000 QZ121 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105367 - || 2000 QO123 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105368 - || 2000 QG124 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105369 - || 2000 QW125 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105370 - || 2000 QY125 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105371 - || 2000 QD126 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105372 - || 2000 QF127 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105373 - || 2000 QG127 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105374 - || 2000 QG128 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105375 - || 2000 QC129 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105376 - || 2000 QK129 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105377 - || 2000 QA130 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105378 - || 2000 QF130 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105379 - || 2000 QR130 || 31 augustus 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 105380 - || 2000 QK131 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105381 - || 2000 QO131 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105382 - || 2000 QP132 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105383 - || 2000 QT133 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105384 - || 2000 QO136 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105385 - || 2000 QZ137 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105386 - || 2000 QC138 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105387 - || 2000 QL138 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105388 - || 2000 QO138 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105389 - || 2000 QT138 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105390 - || 2000 QZ138 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105391 - || 2000 QA139 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105392 - || 2000 QB140 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105393 - || 2000 QT141 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105394 - || 2000 QU141 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105395 - || 2000 QD142 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105396 - || 2000 QN142 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105397 - || 2000 QA143 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105398 - || 2000 QX143 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105399 - || 2000 QG144 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105400 - || 2000 QJ144 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten